Стив Форрест ()
 Форрест, Стив (1925—2013) — американский актёр.
 Форрест, Стив (род. 1986) — барабанщик группы Placebo.